Les Metriorhynchoidea (métriorhynchoïdes en français) forment une super-famille éteinte de crocodylomorphes thalattosuchiens aquatiques ayant vécu du Jurassique inférieur (Toarcien), jusqu'au Crétacé inférieur (Valanginien, voire jusqu'à l'Aptien) en Europe, Amérique du Nord et du Sud.

Classification 
Le taxon a été nommé par Fitzinger, en 1843, pour contenir alors les genres basaux Teleidosaurus et Eoneustes , ainsi que la famille des Metriorhynchidae. Il a été redéfini en 2010 par M. T. Young et ses collègues.

Cladogramme 
Young et Andrade ont défini le clade des Metriorhynchoidea comme le plus inclusif, incluant Metriorhynchus geoffroyii, mais pas Teleosaurus cadomensis. Le cladogramme reprend les résultats de l'analyse phylogénétique d'Andrea Cau et Federico Fanti en 2011. Ils obtiennent des résultats similaires à ceux de Mark T. Young et Marco Brandalise de Andrade en 2009 et 2010 :

Liste des genres 

Selon l'analyse phylogénétique conduite par Attila Ősi et ses collègues (dont Mark T. Young) en 2018 sur un certain nombre de Metriorhynchoidea, deux genres, placés en groupe frère se situent à l'extrême base de cette super-famille :
 Magyarosuchus, du Toarcien de Hongrie décrit en 2018 par Attila Ősi et ses collègues, qui montre une combinaison de caractères, d'un côté de Teleosauroidea, comme la présence d'armures ventrale et dorsale constituées d'ostéodermes et avec des chevilles à articulation crurotarsienne adaptées à un déplacement sur la terre ferme, au moins pour pondre et, de l'autre, une vertèbre caudale distale portant une épine neurale inhabituellement allongée et projetée vers le haut qui implique la présence d'une nageoire caudale hypocerque au moins rudimentaire préfigurant l'adaptation aquatique des Metriorhynchoidea qui vont évoluer vers des formes à « morphologie de dauphin », avec une nageoire caudale et des nageoires ;
 Pelagosaurus.

Ils classent les genres du plus basal au plus évolué, comme suit :
  Magyarosuchus
  Pelagosaurus
  Teleidosaurus
  Eoneustes
  Zoneait
  Metriorhynchus
  Gracilineustes
  Cricosaurus
  Torvoneustes
  Dakosaurus
  Geosaurus

Notes et références

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Crocodyliformes
 Thalattosuchia
 Teleosauroidea

Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Thalattosuchia
Diapside du Crétacé inférieur
Diapside du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1843